Саманьего () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 10,64 км². Население — 329 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

История 
Город основан в 1668 году.

Население

Примечания

Муниципалитеты Алавы